Den georgischen Familiennamen Kwirikaschwili tragen folgende Personen:

 Giorgi Kwirikaschwili (* 1967), georgischer Politiker
 Merab Kwirikaschwili (* 1983), georgischer Rugbyspieler